Cassatt steht für:
 Mary Cassatt (1844–1926), US-amerikanische Grafikerin und Malerin
 (6936) Cassatt, Asteroid des Hauptgürtels